Nasution ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Haris Nasution (1918–2000), indonesischer General
 Irsal Nasution, indonesischer Poolbillardspieler